Saint-Aignan (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Aignan (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Aignan (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Aignan (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Aignan (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Aignan (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary

en:Saint-Agnan#Saint-Aignan